PBT hat verschiedene Bedeutungen:
 Provider Backbone Transport, IEEE 802.1Qay Ethernet-Technologie in Carrier-Netzen.
 Polybutylenterephthalat, ein thermoplastischer Kunststoff
 Persistent, Bioakkumulierend, Toxisch, Charakteristik für besonders gefährliche Umweltchemikalien, siehe PBT-Stoff
 Pflanzenbiotechnologie
 Pharmazeutische Biotechnologie
 Profit before taxes, eine wirtschaftliche Kennzahl, siehe Gewinn vor Steuern

Abkürzung